Åmot se poate referi la:

Åmot, o comună din provincia Innlandet, Norvegia
Åmot, Buskerud, un sat din comuna Modum, Buskerud, Norvegia
Åmot (Seljord), un sat din comuna Seljord, Telemark, Norvegia
Åmot (Skien), un sat din comuna Skien, Telemark, Norvegia
Åmot (Vinje), un sat din comuna Vinje, Telemark, Norvegia
Åmot, Suedia, un sat din comuna Ockelbo, Suedia
Åmodt bro, pod din Oslo, Norvegia

Vezi și
Åmot/Geithus
Åmotsdalen